Spice, спайс:

 Spice — марка травяной смеси, запрещённой к продаже в большинстве стран мира. В России Spice приравнены к наркотикам.
 Spice — английская рок-группа, образованная в 1967 году под названием The Stalkers и переименованная в 1969 году в Uriah Heep.
 Spice — ямайская дэнсхолл-исполнительница.
 Spice — дебютный студийный альбом британской поп-группы Spice Girls.
 Spice — язык программирования, схожий с Common Lisp, но использующий синтаксис в стиле Алгол.

SPICE 
 SPICE () — программа-симулятор электронных схем общего назначения с открытым исходным кодом.
 SPICE () — протокол, используется для организации работы тонких клиентов, приложения которых выполняются на едином сервере виртуализации.
 SPICE () — ISO/IEC 15504.

См. также 
 Space
 Spice Girls («Спайс гёрлз») — английская женская поп-группа, образованная в Лондоне в 1994 году.
 Spice Crackers — пятый альбом немецкой группы Camouflage.
 Спайс Бойз ( — «мальчики-перчинки») — пренебрежительное прозвище группы футболистов «Ливерпуля», выступавших за клуб в середине 1990-х.
 «Спайс бойз» — фильм 2019 года Владимира Зинкевича.
 Old Spice — американский бренд мужских продуктов для ухода за кожей.